Az 1984-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai John McEnroe nyerte honfitársa Jimmy Connors előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John McEnroe (Bajnok)
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Jimmy Connors (Döntős)
  Mats Wilander (Második kör)
  Jimmy Arias (Negyedik kör)
  Andres Gomez (Negyeddöntős)
 - 
 - 

  Henrik Sundström (Második kör)
  Anders Jarryd (Első kör)
  Kevin Curren (Negyedik kör)
  Johan Kriek (Negyedik kör)
  Tomas Smid (Negyeddöntős)
  Bill Scanlon (Negyedik kör)
  Vitas Gerulaitis (Negyedik kör)
  Tim Mayotte (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1984 a teniszben